Иртек — топоним в Оренбургской области:

 Иртек (приток Таллы) — река в Грачёвском районе
 Иртек (приток Урала) — река в Новосергиевском и Ташлинском районах
 Иртек (село) — село в Ташлинском районе